Antonio Taramelli (1868-1939) – archeologo italiano
 Antonio Taramelli (1928-1989) – politico italiano
 Guido Taramelli (1895-1919) – militare e aviatore italiano
 Torquato Taramelli (1845-1922) – geologo italiano
 Rifugio Monzoni Torquato Taramelli - rifugio alpino nel gruppo dei Monzoni